Valley Metro, formellement Valley Metro Regional Public Transportation Authority, est le propriétaire et l'autorité organisatrice des transports en commun dans l'agglomération de Phoenix dans l'Arizona aux États-Unis.

Voir aussi

Articles connexes  
Métro léger de Phoenix 

Transport à Phoenix (Arizona)